Феклица — упразднённая деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Юровского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Минькинский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 40 км, до центра муниципального образования Юрово по прямой — 11 км. Ближайшие населённые пункты — Пищалино, Бурково, Вайдаш, Басино.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

2 мая 2020 года была упразднена.

Примечания

Ссылки 
 Феклица в реестре населённых пунктов Вологодской области

Упразднённые населённые пункты Грязовецкого района
Исчезнувшие населённые пункты Вологодской области